Długowola (gromada w powiecie grójeckim)
 Długowola (gromada w powiecie lipskim) (iłżecki/lipski)